Grazia Deledda – scrittrice italiana, Premio Nobel per la letteratura
 Alessio Deledda – pilota automobilistico italiano
 Deledda – traghetto
 Cratere Deledda – cratere da impatto sulla superficie di Venere